L6 steht für:
 Daimler L6, Unternehmensbezeichnung für Daimler D.I, deutsches Jagdflugzeug
 L6 Wombat, britische Panzerabwehrkanone
 HMS L6, britisches U-Boot der L-Klasse
 PRR-Klasse L6, Klasse von 1'Do'1-Elektrolokomotiven der Pennsylvania Railroad
 L6 (IATA-Code), Mauritania Airlines, staatliche mauritanische Fluggesellschaft

Straßen in Österreich:
 Landesstraße 6 in Niederösterreich
 L6, Landesstraße in Tirol, siehe Tuxer Straße

L-6 steht für:
 Interstate L-6, US-amerikanisches Verbindungs- und Aufklärungsflugzeug

l6 steht für:
 Latin-6, Standard zur Zeichenkodierung mit acht Bit, siehe ISO 8859-10

Siehe auch:
 L6/40
 L06
 6L

L6